Franziska Preuß (ur. 11 marca 1994 w Wasserburg am Inn) – niemiecka biathlonistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2011 roku, biorąc udział w olimpijskim festiwalu młodzieży w Libercu. Zajęła tam 10. miejsce w biegu indywidualnym i 31. w sprincie. Na rozgrywanych rok później igrzyskach olimpijskich młodzieży w Innsbrucku zwyciężyła w sprincie, sztafecie mieszanej i sztafecie biathlonowo-biegowej, a w biegu pościgowym była druga. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Obertilliach w 2013 roku była najlepsza w sztafecie oraz trzecia w biegu indywidualnym i biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 28 listopada 2013 roku w Östersund, zajmując 43. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty zdobyła dzień później, kiedy zajęła 26. miejsce w sprincie. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 18 stycznia 2015 roku w Ruhpolding, kończąc rywalizację w biegu masowym na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Darję Domraczewą z Białorusi i Czeszkę Veronikę Vítkovą. Pierwsze zwycięstwo odniosła 20 stycznia 2019 roku w Ruhpolding, gdzie była najlepsza w biegu masowym. W sezonie 2014/2015 zwyciężyła w klasyfikacji biegu masowego, zajmując jednocześnie dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z Franziską Hildebrand, Vanessą Hinz i Laurą Dahlmeier zwyciężyła w sztafecie. Na tej samej imprezie zajęła drugie miejsce w biegu masowym, plasując się między Wałentyną Semerenko z Ukrainy i Włoszką Karin Oberhofer. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Oslo razem z Franziską Hildebrand, Arndem Peifferem i Simonem Schemppem zajęła drugie miejsce w sztafecie mieszanej. Parę dni później Niemki w składzie: Preuß, Hildebrand, Dahlmeier i Maren Hammerschmidt zdobyły brązowy medal. Kolejne medale wywalczyła podczas mistrzostw świata w Rasen-Antholz w 2020 roku, zajmując drugie miejsce w pojedynczej sztafecie mieszanej i sztafecie kobiet. Na tej samej imprezie była też między innymi piąta w biegu indywidualnym. Ponadto podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobyła kolejny srebrny medal w sztafecie.

W 2014 roku uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 41. pozycję w sprincie, 40. w biegu pościgowym i 11. sztafecie kobiet. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu była czwarta w biegu indywidualnym, przegrywając walkę o medal z Dahlmeier. Zajęła tam również 12. miejsce w biegu masowym i 8. w sztafecie kobiet.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium indywidualnie

Zwycięstwa drużynowe w zawodach

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 

 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Niemieckie biathlonistki
Niemieccy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1994